Peter Cameron kan syfta på

 Peter Cameron (entomolog) (1847-1912), engelsk insektsforskare specialiserad på Hymenoptera
 Peter Cameron (matematiker) (född 1947), australiensisk matematiker känd bland annat för Cameron–Erdős förmodan